Шестаков, Михаил:
 Шестаков, Михаил Геннадьевич (род. 1958) — советский и российский футболист.
 Шестаков, Михаил Денисович (1907—1942) — Герой Советского Союза.
 Шестаков, Михаил Юрьевич (1959—2020) — советский и российский скрипач, концертмейстер БСО имени П. И. Чайковского, народный артист Российской Федерации.